Karlo V. može biti:

 Karlo V., kralj Francuske
 Karlo V., car Svetog Rimskog Carstva znan i kao Karlo I., kralj Španjolske i kao Karlo V., kralj Napulja